Helffrich ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Helffrich (1900–1994), US-amerikanischer Leichtathlet
 Johann Helffrich (16. Jahrhundert), deutscher Orientreisender
 Joseph Helffrich (1890–1971), deutscher Astronom

Helffrich steht für:
 (2290) Helffrich, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Helfrich
 Helfferich